Харстад () — коммуна в губернии Тромс-ог-Финнмарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Харстад. Официальный язык коммуны — нейтральный. Население коммуны на 2007 год составляло 23 108 чел. Площадь коммуны Харстад — 371,84 км², код-идентификатор — 1901.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Известные жители и уроженцы 
 Одд Бёрре — норвежский певец

Города-побратимы 
  Кировск

Примечания

См. также 
 Коммуны Норвегии

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии
 

Города Норвегии